Les lettres PMSS peuvent signifier :
 Plafond mensuel de la Sécurité sociale
 , un lycée de Colombie-Britannique.